Connor House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

* Connor House (Arizona), in Arizona, ID-Nr. 82001629
 Connor House (Illinois), in Illinois, ID-Nr. 88001227